Dennis est un prénom anglais (Denis), porté principalement aux États-Unis, qui peut aussi désigner :

Patronyme

 Ángel Dennis (né en 1976), joueur cubain de volley-ball ;
 Cecil Dennis (1931-1980), homme politique libérien ;
 Charles Dennis (né en 1946), acteur, scénariste, réalisateur et producteur canadien ;
 Clare Dennis (1916-1971), nageuse australienne ;
 Emmanuel Dennis (1997- ), footballeur nigérian évoluant au Club de Bruges ;
 Eugene Dennis (1905-1961), organisateur syndical et politicien communiste américain ;
 Jack Dennis (?), ingénieur électricien et informaticien américain ;
 
 Nia Dennis (1999-), gymnaste américaine ;
 Nick Dennis (1904-1980), acteur américain ;
 Patrick Dennis (1921-1976), écrivain américain ;
 Ralph Dennis (1931-1988), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Rohan Dennis (1990-), coureur cycliste australien ;
 Ron Dennis (né en 1947), entrepreneur britannique qui dirige le McLaren Technology Group ;
 Samuel Dennis (1870-1945), homme politique australien ;
 Sandy Dennis (1937-1992), actrice américaine ;
 Simon Dennis (né en 1976), rameur d'aviron britannique ;
 Terry Dennis, homme politique provincial canadien ;
 Tom Dennis (1881-1939), joueur professionnel anglais de snooker et de billard ;
 Vince Dennis (?), bassiste et guitariste américain de metal ;
 Winston Dennis ( - ), acteur britannique.

Toponyme 

 Dennis, ville du Massachusetts ;
 Dennis, census-designated place située en Oklahoma ;
 Le district historique de Dennis Bay, un district historique sur l'île de Saint John, dans les îles Vierges des États-Unis.

Entreprise 
 Dennis est une firme anglaise construisant des bus et des camions, principalement des camions de pompier.

Divers
 Denis la Malice (Dennis the Menace), une série télévisée d'animation franco-américano-japonaise ;
Dennis, un jeu vidéo édité par Ocean Software en 1993 ;
 L'ouragan Dennis, le  cyclone tropical et  ouragan de la saison cyclonique 2005 sur l'océan Atlantique.

Références 

Prénom masculin
Prénom américain

en:Dennis